DVG steht für:

 dvg – Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, Hannover, heute Finanz Informatik, ein IT-Dienstleister der Sparkassen-Gruppe.
 DVG – Gesellschaft für Datenverarbeitung der badischen Sparkassenorganisation mbH, Karlsruhe, heute Finanz Informatik, ein IT-Dienstleister der Sparkassen-Gruppe.
 Demminer Verkehrsgesellschaft, ein ehemaliges Unternehmen
 Dependenz-Verb-Grammatik, siehe Dependenzgrammatik
 Dessauer Verkehrsgesellschaft
 Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft
 Deutsche Vakuumgesellschaft 
 Deutsche Verbundgesellschaft, ein ehemaliger Dachverband der Netzbetreiber
 Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie
 Deutsche Vergaser-Gesellschaft, ein Vorgänger der Rheinmetall Automotive
 Deutsche Verlagsgesellschaft, zunächst Rosenheim, heute Preußisch Oldendorf, gegr. von Karl Waldemar Schütz, Tendenzverlag
 Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft
 Deutsche Vertriebsgesellschaft für Publikationen und Filme
 Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft
 Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft
 Deutsche Volksgemeinschaft in Lothringen, eine NS-Organisation im besetzten Frankreich (1940–44)
 Deutsche Vulkanologische Gesellschaft
 Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine
 Deutscher Verband für Garde- und Schautanzsport
 Deutscher Verein für Gesundheitspflege
 Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie
 Digitale-Versorgung-Gesetz
 Divers gauche (französisch für Diverse Linke), bei Wahlen in Frankreich für linkspolitische Kandidaten, die keiner Partei angehören
 Donnersberg Verkehrs-Gemeinschaft
 Duisburger Verkehrsgesellschaft
 Dürener Verkehrsgemeinschaft, ein ehemaliger Tarifverbund

DVG